Chasmomma är ett släkte av tvåvingar. Chasmomma ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomflugor
Chasmomma